Кунупица — греческий топоним. Может означать:

 Кунупица (Метана) — село в общине Тризиния-Метана на Пелопоннесе.
 Кунупица (Ханья) — село в сообществе Кисамос на Крите.